Jan Mniszech – starosta łukowski i krasnostawski
 Jan Mniszech (ok. 1541-1612) – starosta krasnostawski i jasielski
 Jan Mniszech (zm. po 1676) – starosta lwowski, radzyński, gliniański
 Jan Karol Mniszech (1716-1759) – generał lejtnant wojsk koronnych, podkomorzy wielki litewski, łowczy koronny, starosta halicki, jaworowski, szczurowiecki, gołąbski, sielecki, olchowiecki, kałuski.